In Nomine Patris (Au nom du Père) peut renvoyer à plusieurs réalités :

Culte catholique 
 In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. (Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.) sont les mots prononcés par le prêtre au début de la messe de rite romain, en faisant le signe de la croix.

Cinéma et télévision 
 In nomine patris, téléfilm tchèque de Jaromír Polisenský, diffusé en 2004
 In Nomine Patris, documentaire réalisé en 2005.